Miejscowości w USA:
 McMinnville – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
 McMinnville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Warren